«Бостон Брэйвз» (; ) — название ряда американских спортивных клубов.

 «Бостон Брэйвз» — название бейсбольного клуба «Атланта Брэйвз» в 1912—1935 и 1941—1952 гг.
 «Бостон Брэйвз» — название клуба по игре в американский футбол «Вашингтон Коммандерс» при основании в 1932 г.
 «» — хоккейный клуб, в 1971—1974 гг. выступавший в Американской хоккейной лиге.
 «Бостон Брэйвз» — клуб по игре в регбилиг, в 2006 г. выступавший в Американской национальной регбийной лиге.